Okroglo je lahko:
 Okroglo, naselje v občini Kamnik
 Okroglo, naselje v občini Naklo